amyloid (griech.: amylon = Mehl, Stärke) bedeutet stärkeähnlich, auch stärkeähnliche Substanz. Es ist ein Fachbegriff in der

 Mykologie und bezeichnet die Anfärbbarkeit von Geweben mit Iodreagenzien: Amyloidität
 Medizin und bezeichnet bestimmte, (durch langanhaltende Entzündung) abnorm veränderte Eiweiße (Proteine), die ebenfalls häufig derartige Reaktionen mit Iod zeigen: Amyloidose